Kompis eller compis kan syfta på:

 Kompis (TV-program) – ett TV-program i kanalen ZTV
 Kompis (musikgrupp) en svensk elektropoptrio som bildades 1999
 Kompis (musikalbum) – ett musikalbum från 2002 med vokalgruppen Riltons Vänner
 Compis – en svensk dator som utvecklades av Telenova för användning i den svenska skolan
 Jourhavande kompis – en chattjour för unga människor, upp till 25 års ålder, som vill prata med jämnåriga
 Kompisarna (TV-serie) – en svensk TV-serie från 1975
 Kompisarna (film) – en dansk långfilm från 1978